Mit Stand September 2022 werden in Indien an 7 Standorten 22 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 6795 MW betrieben; 8 weitere Blöcke an 4 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 6028 MW sind im Bau. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1969 in Betrieb.

In Indien wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 24,3 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 4 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 43,918 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 3,2 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Indien (Quelle: IAEA, Stand: September 2022)
|-
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb(geplant)
!style="width:08%;"| Abschal-tung(geplant)
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Kaiga || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 28,63
|-
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 29,34
|-
| style="text-align:center" | 3 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 800 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 18,82
|-
| style="text-align:center" | 4 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 800 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 17,25
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Kakrapar || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 29,61
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 31,51
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center" | 3 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | PHWR-700 || style="text-align:center" | Inbetriebnahme || style="text-align:right" | 630 || style="text-align:right" | 700 || style="text-align:right" | 2166 ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center" | 4 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | PHWR-700 || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 630 || style="text-align:right" | 700 || style="text-align:right" | 2166 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Kudankulam || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | PWR || style="text-align:center" | VVER V-412 || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 932 (917) || style="text-align:right" | 1000 || style="text-align:right" | 3000 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 35,13
|-
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | PWR || style="text-align:center" | VVER V-412 || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 932 (917) || style="text-align:right" | 1000 || style="text-align:right" | 3000 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 23,66
|-
| style="text-align:center" | 3 || style="text-align:center" | PWR || style="text-align:center" | VVER V-412 || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 917 || style="text-align:right" | 1000 || style="text-align:right" | 3000 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center" | 4 || style="text-align:center" | PWR || style="text-align:center" | VVER V-412 || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 917 || style="text-align:right" | 1000 || style="text-align:right" | 3000 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center" | 5 || style="text-align:center" | PWR || style="text-align:center" | VVER V-412 || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 917 || style="text-align:right" | 1000 || style="text-align:right" | 3000 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center" | 6 || style="text-align:center" | PWR || style="text-align:center" | VVER V-412 || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 917 || style="text-align:right" | 1000 || style="text-align:right" | 3000 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Madras || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 205 (202) || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 31,49
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 205 (202) || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 36,49
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Narora || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 33,67
|-
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 33,27
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="1" style="text-align:left;"| PFBR || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | FBR || style="text-align:center" | Prototype || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 470 || style="text-align:right" | 500 || style="text-align:right" | 1253 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-
| rowspan="8" style="text-align:left;"| Rajasthan || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | Inaktiv || style="text-align:right" | 90 (207) || style="text-align:right" | 100 || style="text-align:right" | 346 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 10,14
|-
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 187 (207) || style="text-align:right" | 200 || style="text-align:right" | 693 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 36,70
|-
| style="text-align:center" | 3 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 29,83
|-
| style="text-align:center" | 4 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 30,34
|-
| style="text-align:center" | 5 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 19,39
|-
| style="text-align:center" | 6 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 202 || style="text-align:right" | 220 || style="text-align:right" | 801 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 16,82
|-
| style="text-align:center" | 7 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 630 || style="text-align:right" | 700 || style="text-align:right" | 2177 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center" | 8 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Bau || style="text-align:right" | 630 || style="text-align:right" | 700 || style="text-align:right" | 2177 ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| –
|-style="background:#f0f0f0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Tarapur || style="text-align:center" | 1 || style="text-align:center" | BWR || style="text-align:center" | BWR-1 || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 150 (200) || style="text-align:right" | 160 || style="text-align:right" | 530 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 45,39
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center" | 2 || style="text-align:center" | BWR || style="text-align:center" | BWR-1 || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 150 (200) || style="text-align:right" | 160 || style="text-align:right" | 530 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 46,97
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center" | 3 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 490 (502) || style="text-align:right" | 540 || style="text-align:right" | 1730 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 51,74
|-style="background:#f0f0f0;"
| style="text-align:center" | 4 || style="text-align:center" | PHWR || style="text-align:center" | HPTT || style="text-align:center" | In Betrieb || style="text-align:right" | 490 (502) || style="text-align:right" | 540 || style="text-align:right" | 1730 ||  ||  ||  ||  || style="text-align:center"| – || style="text-align:right"| 49,59
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in Indien
 Liste der Kernreaktoren in Indien
 Liste der Kernkraftwerke in Asien
 Liste von Kraftwerken in Indien

Einzelnachweise 

Indien
!